

Карасьє — присілок, Заводоуковський міський округ, Тюменська область
 Карасьє — присілок, Частоозерський округ, Курганська область